Lista episoadelor din Redakai cucerește Kairu

Redakai